Hrvatski nogometni klubovi:
 NK Val Stari Grad 
 HNK Val Kaštel Stari